Împărăția lui Dumnezeu este cu tine sau Împărăția lui dumnezeu este în voi este o importantă lucrare filosofică a scriitorului rus Lev Tolstoi publicată pentru prima oară în Germania în 1894, după ce a fost interzisă în Rusia. Este culminația a treizeci de ani de gândire creștină a scriitorului. 

Cărți din 1894